Extremadura o Estremadura puede referirse a:

  Extremadura, comunidad autónoma de España;
  Extremadura, región de Portugal (Estremadura en portugués).

Defensa 
 Extremadura (F-75), fragata de la Armada española;
 Extremadura, crucero protegido de la Armada española.

Deporte 
 Club de Fútbol Extremadura de Almendralejo;
 Extremadura-Ciclismo Solidario, equipo ciclista;
 Extremadura Femenino Club de Fútbol, equipo de Almendralejo;
 Extremadura Unión Deportiva, equipo de fútbol de Almendralejo;
 Selección de fútbol de Extremadura.

Historia 
 Las Extremaduras (Estremaduras):
 Extremadura castellana, antiguos territorios de la Corona de Castilla;
 Extremadura leonesa, antiguos territorios de la Corona de León (vinculada con la actual región española de Extremadura);
 Otras Extremaduras (Estremaduras):
 Extremadura aragonesa, antiguos territorios del Reino de Aragón;
 Extremadura portuguesa, antiguos territorios del Reino de Portugal (vinculada con la región portuguesa de Estremadura);
 Extremadura navarra, antiguos territorios navarros y castellanos;
 Extremadura catalana, no es de uso historiográfico, ya que se tiende a usar más la denominada Tierra Nueva Catalana o Cataluña Nueva. Se tiende a incluir dentro de la Extremadura aragonesa;
 Nueva Extremadura, antigua región del Virreinato de Nueva España, cuya capital era Santiago de Nueva Extremadura (actual Santiago de Chile);
 Provincia de Extremadura (Provincia de Estremadura), entidad territorial de la Corona castellano-leonesa, y posteriormente de España, precedente de la comunidad autónoma de Extremadura;